Всеми́рная федера́ция кёрлинга () — управляющая организация мирового кёрлинга. До 1991 носила название Международная федерация кёрлинга (). Штаб-квартира расположена в Перте (Великобритания/Шотландия). Объединяет 67 национальных ассоциаций (на 2021 год). Президентом WCF является Кейт Кейтнесс (Великобритания/Шотландия)

История 

Международная федерация кёрлинга была образована в 1966 году в Перте (Шотландия) представителями национальных ассоциаций 7 стран: Шотландии, Канады, Швеции, Норвегии, Швейцарии, Франции и США. Новая спортивная организация взяла под свой контроль проведение крупнейшего международного соревнования по кёрлингу среди мужских сборных — Кубок Шотландии, проходивший с 1959 года и переименованный с 1967 в чемпионат мира. С 1979 проводятся мировые первенства среди женщин, с 1975 — среди юниоров мужчин, с 1988 — среди юниоров женщин, с 2002 — среди смешанных команд и ветеранов, с 2008 — среди смешанных пар.

В 1991 году МОК признал кёрлинг олимпийским видом спорта. В 1998 году в программу зимних Олимпийских игр, проходивших в Нагано, впервые после 1924 года включены соревнования по кёрлингу.

С 2003 года кёрлинг входит в программу зимних Универсиад.

Президенты ICF и WCF 
 1966—1969 —  Алан Кэмерон
 1969—1979 —  Колин Кэмпбелл
 1979—1982 —  Свен Эклунд
 1982—1985 —  Клифтон Томпсон
 1985—1988 —  Филип Доусон
 1988—1990 —  Дональд Барком
 1990—2000 —  Гюнтер Гуммельт
 2000—2006 —  Рой Синклер
 2006—2010 —  Лес Харрисон
 2010—2022 —  Кейт Кейтнесс
 С 2022 —  Бо Уэллинг ()

Цели 
Заявленная WCF миссия гласит: «Всемирная федерация кёрлинга представляет кёрлинг на международном уровне и способствует росту спорта через сеть национальных ассоциаций(федераций)».
Целями и задачами WCF являются:
 Представлять кёрлинг на международном уровне и способствовать росту этого вида спорта во всем мире;
 Развивать сотрудничество и взаимопонимание между членами Ассоциации и объединять кёрлингистов по всему миру;
 Защищать и продвигать интересы мирового кёрлинга;
 Организация и управление соревнованиями по кёрлингу;
 Сформулировать правила кёрлинга для мировых соревнований и всех других соревнований утверждённых WCF

Структура WCF 

Высший орган Всемирной федерации кёрлинга — Мировой Конгресс, проводимый ежегодно. В работе Конгресса приглашаются принять участие все национальные федерации, являющиеся членами WCF.

Для решения задач, поставленных Конгрессом перед WCF, а также уставных требований, делегаты Конгресса избирают Исполнительный комитет, который проводит в жизнь решения Конгресса, а также организует повседневную деятельность WCF. Руководит его работой Президент Всемирной федерации кёрлинга, избираемый Конгрессом.

В составе WCF имеются две континентальные федерации, которые являются структурными подразделениями WCF. Они полномочные представители WCF в своих географических зонах. Национальные федерации являются одновременно членами WCF и своей региональной конфедерации.

Список региональных объединений выглядит следующим образом:
 Европейская федерация кёрлинга (European Curling Federation, ECF) — Европа;
 Тихоокеанско-Азиатская федерация кёрлинга (Pacific-Asia Curling Federation, РАСF) — Азия, Африка, Австралия и Океания.

Национальные ассоциации стран Америки входят в WCF непосредственно.

Исполнительный комитет WCF 
  Кейт Кейтнесс — президент WCF
  Бент Рамсфьелл — вице-президент WCF
  Грэм Прус — вице-президент WCF
  Хью Милликин — вице-президент WCF
  Колин Грэмслоу — генеральный секретарь WCF
  Эндрю Андерсон
  Хью Чалмерс
  Тоёкадзу Огава
  Катрин Линдаль

Официальные соревнования 
В рамках своей деятельности Всемирная федерация кёрлинга отвечает за проведение следующих турниров:

 Олимпийские турниры по кёрлингу — один раз в 4 года
 Чемпионаты мира среди национальных сборных команд — ежегодно
  — ежегодно
 Чемпионаты мира среди смешанных сборных команд — ежегодно
 Чемпионаты мира среди ветеранов — ежегодно
 Чемпионаты мира среди смешанных пар — ежегодно
 Чемпионат мира по кёрлингу на колясках — ежегодно кроме годов проведения Паралимпийских игр
 Чемпионат мира по кёрлингу на колясках среди смешанных пар — ежегодно кроме годов проведения Паралимпийских игр
 Кубок мира по кёрлингу — ежегодно
 Панконтинентальный чемпионат по кёрлингу — ежегодно

Члены WCF 

источник:

Текущий рейтинг национальных сборных

См. также 
 Рейтинг Всемирной федерации кёрлинга

Примечания

Ссылки 
 
 Результаты и статистика

Кёрлинг
Кёрлинг